Amance (Aube)
 Amance (Meurthe-et-Moselle)
 Amance (Haute-Saône)

Het is ook
 Amance (rivier) een rivier in Frankrijk